Haken může být:
 Haken (hudební skupina) – britská progresivně-metalová kapela

 příjmení
 Eduard Haken (1910–1996) – český operní pěvec–basista
 Josef Haken (1880–1949) – československý politik
 Miroslav Haken (1898–1942) – český právník a protinacistický bojovník
 Radko Haken (1927–2012) – loutkář Divadla Spejbla a Hurvínka
 Rianne ten Hakenová (* 1986) – nizozemská topmodelka
 Roman Haken 1934 (1934-1958) – český archeolog
 Roman Haken (* 1958) – český ekonom, ekolog a politik, europoslanec
 Wolfgang Haken (1928–2022) – německý matematik žijící a působící v USA